Zonnescherm
Markies, ook markgraaf, een adellijke titel
Markiesje, hondenras
Marquesaseilanden ('de Markiezen' of 'Markiezenarchipel'), eilandengroep in Frans-Polynesië
Markies, edelsteen geslepen in een ovale vorm met spitse uiteinden